Inglewood – miasto w Nowej Zelandii

Miejscowości w Australii:
 Inglewood – miasto w stanie Queensland
 Inglewood – miasto w stanie Wiktoria
Miejscowości w USA:
 Inglewood – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie Los Angeles
 Inglewood – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Dodge